Yuki Shiraishi ist der Name folgender Personen:

* Yuki Shiraishi (Mangaka), japanische Comiczeichnerin 
 Yuki Shiraishi (Rennfahrer) (* 1989), japanischer Automobilrennfahrer